Săliște, precum și variantele sale articulate sau diminutivizate, reprezintă un toponimic frevent al limbii române, putându-se referi la

Localități din România

Săliște 
 Săliște - oraș din județul Sibiu
 Săliște - localitate din județul Bihor
 Săliște - localitate din județul Cluj
 Săliște - localitate din județul Dolj
 Săliște - localitate din județul Hunedoara
 Săliște - localitate din județul Maramureș
 Săliște de Beiuș - localitate din județul Bihor
 Săliște de Pomezeu - localitate din județul Bihor
 Săliște de Vașcău - localitate din județul Bihor

Săliștea 
 
 Săliștea - localitate din județul Alba, reședința comunei cu același nume
 Săliștea - localitate din județul Argeș
 Săliștea de Sus - oraș din județul Maramureș
 Săliștea - localitate din județul Vâlcea, comuna Malaia
 Săliștea - localitate din județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea
 Săliștea-Deal - localitate din județul Alba
 Săliștea Nouă - localitate din județul Cluj
 Săliștea Veche - localitate din județul Cluj

Săliștioara 

 Săliștioara - localitate din județul Hunedoara

Vezi și 
 Seliște
 Selișteni
 Siliștea
 Sălișteanu

Nume proprii
Toponime românești